Występy w europejskich pucharach norweskiego klubu piłkarskiego Molde FK.

Wykaz spotkań pucharowych

1975–2000

2001–2020

2021–

Statystyki 

Aktualizacja 20 listopada 2022

Bibliografia 
 

Molde FK
Norweskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach